Wojciech Grzyb (piłkarz) – polski piłkarz
 Wojciech Grzyb (siatkarz) – polski siatkarz